

Cinema
 Ready – film di Anees Bazmee del 2011

Musica
 Ready Records – etichetta discografica canadese
Ready – album di Nami Tamaki del 2011
Ready – album di Sandy Lam del 1988
Ready – album di Trey Songz del 2009
Ready – album di Reni Lane del 2010
Ready – EP di Ella Mai del 2017
Ready – singolo di Alessia Cara del 2019
Ready – singolo della SLF del 2021

Sport 
 Idrettsforeningen Ready (IF Ready) – società polisportiva di Oslo